Trnovo puede referirse a:

 Trnovo, municipio de la República Srpska;
 Trnovo, municipio de la Federación de Bosnia-Herzegovina.
 Trnovo, localidad de Croacia en el municipio de Generalski Stol-